Moose steht für:

 Moose, grüne Landpflanzen
 Moose (Einheit), ein Volumenmaß
Moose (Wyoming), ein Ort im Teton County im US-Bundesstaat Wyoming

Moose ( für Elch) ist außerdem

 ein Framework für Perl
 der NATO-Codename für die Jakowlew Jak-11
 Moose (Hund), ein Jack Russell Terrier, bekannt durch die US-Serie Frasier
 MOOSE, ein Rettungssystem für Astronauten

Moose ist der Spitzname folgender Personen:

 Carl Eller (* 1942), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Daryl Johnston (* 1966), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Moose Krause (1913–1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Moose ist der Familienname folgender Personen:
 George Moose (* 1944), US-amerikanischer Diplomat
 Richard M. Moose (1932–2015), US-amerikanischer Diplomat und Wirtschaftsmanager

Siehe auch:

 Moose River
 Mose (Begriffsklärung)
 Mus (Begriffsklärung)